Relva bezeichnet:

 Relva (Ponta Delgada), Gemeinde in Portugal
 Relva (Cabo Verde), Ort in Kap Verde